Azacualpa är en ort i Honduras.   Den ligger i departementet Departamento de Intibucá, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Tegucigalpa. Azacualpa ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Azacualpa är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Azacualpa. Runt Azacualpa är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Sebastián,  km väster om Azacualpa. I omgivningarna runt Azacualpa växer huvudsakligen savannskog.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är september, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Departamento de Intibucá